Lijst van liedjes in Glee (seizoen 1), een lijst met de liedjes die in het eerste seizoen van Glee werden gezongen.
Lijst van liedjes in Glee (seizoen 2), een lijst met de liedjes die in het tweede seizoen van Glee werden gezongen.
Lijst van liedjes in Glee (seizoen 3), een lijst met de liedjes die in het derde seizoen van Glee werden gezongen.
Lijst van liedjes in Glee (seizoen 4), een lijst met de liedjes die in het vierde seizoen van Glee werden gezongen.